Scaridium är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Ehrenberg 1830. Scaridium ingår i familjen Scaridiidae. 

Scaridium är enda släktet i familjen Scaridiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Scaridium